Lubberger ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Lubberger (1874–1952), deutscher Nachrichtentechniker und Pionier der Wähltechnik
 Valentin Emil Lubberger (* 1981), deutscher bildender Künstler, Schauspieler, Comedian und Synchronsprecher